Perche est un nom commun et un nom propre français, tantôt féminin ou masculin, qui peut faire référence à :

Objet 
 La perche, longue canne, à l'origine en bois (voir : taiji quan).
 La perche, longue canne en fibre de verre et en fibre de carbone utilisée en sport en saut à la perche ;
 La perche, longue pièce de bois servant à la confection de pieux pour les clôtures, des manches d'outils ou d'instruments aratoires ;
 La perche est une tige de bois destinée à supporter des éléments de décor, au théâtre ;
 Les perches d'un trolleybus servent au captage du courant ;
 La perche dans le domaine de l'instrumentation, longue tige au bout de laquelle est fixé un instrument de mesure, un capteur ;
 La perche de ravitaillement en vol, en aéronautique militaire, permet le transfert de carburant entre l'avion ravitailleur et l'aéronef receveur.

Unité de mesure 
 La perche, unité de mesure, soit de longueur, soit agraire.

Zoologie 
 La perche, nom vernaculaire de nombreuses espèces de poissons.

Anthroponyme

Patronyme 
 Étienne du Perche (ca. 1140-1169), noble franc ;
 Fulcois du Perche (mort en 1004), noble français ;
 Geoffroy Ier du Perche (mort en 1040), noble français ;
 Geoffroy II du Perche (mort en 1100), noble français ;
 Geoffroy III du Perche (mort en 1202), noble français ;
 Gilles du Perche (mort vers 1180), évêque d'Évreux ;
 Guillaume du Perche (mort en 1226), noble et évêque français ;
 Hugues du Perche (), noble franc ;
 Hugues Ier du Perche (mort vers 1042/1044), noble français ;
 Juliette du Perche (-), noble française ;
 Maurice Perche (1924-2017), homme politique français ;
  (1986-), acteur français ;
 Rotrou II du Perche (ca. 1020-1080), noble français ;
 Rotrou III du Perche (mort en 1144), noble français ;
 Rotrou IV du Perche (1135-1191), noble français ;
 Samuel Perche (1979-), comédien français ;
 Thomas du Perche (1195-1217), noble français ;

Pseudonyme 
 Perche est le pseudonyme du scénariste de bande dessinée Hervé Richez.

Toponyme

Canada
 plusieurs  au Québec

France 
 Le Perche est une région naturelle française ;
 Le Parc naturel régional du Perche est un parc naturel régional français s'étendant sur deux départements, l'Orne à l'ouest et l'Eure-et-Loir à l'est ;
 Le comté du Perche est une région historique et politique française ;
 Couëtron-au-Perche, commune française du département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire ;
 Perche en Nocé, commune française du département de l’Orne en région Normandie ;

États-Unis 
 Perche Township, township du comté de Boone dans le Missouri.

Armée 
 , deux régiments d’infanterie du royaume de France :
 le régiment de Perche (1690-1744)
 le Régiment de Perche créé en 1775 qui deviendra le  d'infanterie de ligne le .

Sigle 
 PERCHE (Pompe à chaleur en Relève de CHaudièrE), un programme d’EDF des années 1980 concernant les pompes à chaleur.

Références 

Homonymie de patronyme